Се́лия Мари́я Магдале́на Нутталь (; 1857—1933) — американский археолог и антрополог, специалист по до-ацтекской культуре Мексики и доколумбовых документах. Сестра бактериолога Джорджа Генри Наттолла и супруга лингвиста Альфонса Пинара.

В 1894 году впервые посетила Российскую империю, присутствовала на коронации Николая II и Александры Фёдоровны (1896) .

Биография 
Селия Нутталь родилась 6 сентября 1857 года в Сан-Франциско, Калифорния. Второй ребёнок в семье ирландца Роберта Кеннеди Нутталя и мексиканско-американского физика Магдалены Пэррот (). Её дед, Джон Пэррот, был богатым банкиром Сан-Франциско.

Когда Нутталь было восемь лет, её семья переехала в Европу, где она училась во Франции, Германии, Италии и , Лондон. Выучилась на лингвиста, свободно владела четырьмя языками.

После возвращения в 1879 году в Сан-Франциско, познакомилась с французским лингвистом Альфонсом Пинаром, участником этнологической поездки французского правительства. В 1880 году пара поженилась, Нутталь путешествовала с мужем в Вест-Индии, Франции и Испании. В 1881 году перед рождением дочери супруги развелись, родившиеся Надин Нутталь Лоутон получила фамилию матери.

В 1884 году, Селия совершила первую поездку в Мексику, где жила у богатых родственников матери. Во время поездки у неё возник интерес к мексиканской истории и археологии. В 1886 году впервые опубликовала научную статью «Terra Cotta Heads of Teotihuacan» в журнале . В статье, она пришла к выводу что фигуры из терракота старше чем было известно ранее, а также использовались в погребальных обрядах. Работа получила положительные отзывы. Она была принята в  и Американское философское общество. Куратор Музей археологии и этнологии Пибоди  назначил её на пост специального помощника по мексиканской археологии, она занимала пост в течение 47 лет.

Фредерик Патнем и антрополог немецкого происхождения Франц Боас оценили её как посредника в кругах американистов. В годовом отчёте за 1886 год, Патнем отметил Нутталь как «знающею язык науатль, имеющие много знакомых и талант к лингвистике и археологии».

Пребывание в России 
В 1894 году, Нутталь в качестве представителя Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета была отправлена в Российскую империю с целью обмена опытом с музеями России и предложением финансовой помощи в археологических раскопках.

Писательница и член совета управляющих музея  выбрала её из-за знания русского языка. После отказа Фиби Херст смогла в качестве зрителя посетить коронацию Николая II и Александры Фёдоровны. Во время пребывания в Москве между музеями произошли обмены экспонатами. Кроме того, она посетила Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде где увидела экспонаты из Сибири, России, Финляндии, Польши и Туркестанского края и приобрела коллекцию фотокарточек жителей Ташкента и Самарканда.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Антропологи США
Иммигрировавшие в Мексику из США
Писательницы XIX века